Змагання зі стрибків у воду з вишки серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулись 16 травня.

Результат

Примітки 

вишка, 10 метрів (чоловіки)